Колонија ел Потреро има више значења:

 Колонија ел Потреро (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Потреро, Ел Потреро (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику